Fessenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Borissowitsch Fessenko (* 1962), russischer Mathematiker
 Jekaterina Alexejewna Fessenko (* 1958), russische Hürdenläuferin
 Jewgeni Jewgenjewitsch Fessenko (* 1939), russischer Biophysiker
 Kyrylo Fessenko (* 1986), ukrainischer Basketballspieler